Stati Uniti d'America
 Jonesboro – capoluogo della Contea di Craighead, Arkansas
 Jonesboro – capoluogo della Contea di Clayton, Georgia
 Jonesboro – capoluogo della Contea di Union, Illinois
 Jonesboro – città della Contea di Grant, Indiana
 Jonesboro – capoluogo della Parrocchia di Jackson, Louisiana
 Jonesboro – città della Contea di Washington, Maine